Juristisches Staatsexamen steht für:

 erstes juristisches Staatsexamen, siehe Juristenausbildung in Deutschland#Erste Juristische Prüfung
 zweites juristisches Staatsexamen, siehe Juristenausbildung in Deutschland#Zweite Staatsprüfung